Torsten Lundborg, švedski hokejist, * 24. april 1899, Švedska, † ?.

Lundborg je vso kariero igral za klub Nacka SK v švedski ligi, skupno enajst zaporednih sezon.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Evropskem prvenstvu 1924, kjer je osvojil srebrno medaljo, sam pa je dosegel sedem golov in treh tekmah.

Statistika kariere

|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 22/23
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 23/24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 24
|
| 3
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 24/25
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 25/26
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 26/27
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 28/29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Nacka SK
Neznano leto smrti